Localidades
Juárez (Chiapas), no México
Juárez (Nuevo León), no México
Ciudad Juárez, capital de Chihuahua, no México

Outros usos
Juarez (1939), filme com Paul Muni e Bette Davis
Juarez (1987), filme com Benjamin Bratt e Ada Maris
Juarez 2045, filme com Danny Trejo 

Desambiguações de antropônimos